Megaw est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Eric Megaw (1908 – 1956) ingénieur irlandais ;
 Helen Megaw (1907–2002), cristallographe irlandais ;
 John Megaw (1909–1997), joueur de rugby et juge britannique ;
 Peter Megaw (1910–2006), architecte, historien et archéologue irlandais ;
 Robert Megaw (1869–1947), avocat et homme politique nord-irlandais ;
 Ruth Megaw (1938-2013), archéologue australienne ;
 Vincent Megaw (1934-), archéologue australien.

Patronyme anglais